

Persone 
 Charles Baudelaire – poeta francese
 Éric Baudelaire – artista e regista francese naturalizzato statunitense
 Joseph-François Baudelaire – padre di Charles Baudelaire

Personaggi immaginari 
 Beatrice Baudelaire – personaggio della serie Una serie di sfortunati eventi
 Beatrice Baudelaire II – personaggio della serie Una serie di sfortunati eventi
 Bertrand Baudelaire – personaggio della serie Una serie di sfortunati eventi
 Klaus Baudelaire – personaggio della serie Una serie di sfortunati eventi
 Sunny Baudelaire – personaggio della serie Una serie di sfortunati eventi
 Violet Baudelaire – personaggio della serie Una serie di sfortunati eventi

Altro 
 Baudelaire – saggio di Jean-Paul Sartre del 1947
 The Baudelaire Label – etichetta discografica canadese
 Baudelaire – singolo dei Baustelle del 2008